Пло́щадь 1905 го́да:
 Площадь 1905 года — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь 1905 года — площадь в Саратове.
 «Площадь 1905 года» — станция Екатеринбургского метрополитена.

См. также 
Улица 1905 года
Улица Революции 1905 года